La finale di doppio ragazze del Australian Open 1993, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Junior Circuit nell'ambito dell'ITF Junior Circuit 1993, è stata vinta da Joana Manta e Ludmila Richterová (tds n. 1). In finale hanno sconfitto Åsa Svensson e Cătălina Cristea (tds n. 3) con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Joana Manta /  Ludmila Richterová (campionesse)
  Karen Anderson /  Melanie Kay (semifinali)
  Åsa Svensson /  Cătălina Cristea (finale)
  Jane Brown /  Natalie Frawley (semifinali)

 Amanda Basica /  Janet Lee (secondo turno) 
 Karin Miller /  Meilen Tu (secondo turno) 
 Siobhan Drake-Brockman /  Angie Marik (primo turno) 
 Anna Smashnova /  Yuka Yoshida (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Australian Open 1993